Stora Sundby har flera betydelser:

Stora Sundby slott – ett slott i Öja socken, Eskilstuna kommun
Stora Sundby (postort) – en postort i Eskilstuna kommun, med vilken ofta Alberga, Eskilstuna kommun avses
Stora Sundby, Eskilstuna kommun- en bebyggelse strax väster om slottet 
Stora Sundby, Nynäshamns kommun – en småort i Nynäshamns kommun
 Stora Sundby – en herrgård vid Läggesta i Strängnäs kommun
 Stora Sundby – ett äldre namn för en herrgård i Forssa socken, se Sofielund, Forssa

Se även 
 Sundby